Ліга 2 сезону 2018–19 (через спонсорські причини згадується як Domino's Ліга 2) є 80-м сезоном з моменту її заснування.

Команди

Турнірна таблиця

Результати

Плей-оф на підвищення

Плей-оф на пониження

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 

2019
Франція
Франція
2018 у французькому спорті
2019 у французькому спорті